Ги́родон () — род трубчатых грибов семейства Свинушковые ().

Классификация 
Род Гиродон включает следующие виды:
 
  — в настоящее время перенесён в род Boletinellus.
  — в настоящее время перенесён в род Boletinellus.
 
 

Британский ботаник Рой Уотлинг считает этот род монотипным и включает только вид Gyrodon lividus, а другие виды, ранее рассматриваемые в составе рода Gyrodon, относит к роду Boletinellus.

Примечания 

Свинушковые
Роды грибов